Rumunjska:
 Moriš (Mureş), teče kroz Mađarsku i Rumunjsku
 Mureş (županija)
 Târgu Mureş, glavni grad županije Mureş.
 Ocna Mureş, grad u županiji Alba.